JuLis kan syfta på:

 JuLis – ett liberalt ungdomsförbund i Tyskland, se Junge Liberale
 JuLis –  ett liberalt ungdomsförbund i Österrike, se Junge Liberale Österreich